Боливийско-южноафриканские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Боливией и Южно-Африканской Республикой (ЮАР).

История 
В январе 2006 года избранный президент Боливии Эво Моралес посетил ЮАР в рамках своего кругосветного путешествия перед вступлением в должность президента после победы на выборах в 2005 году. Эво Моралес заявил, что борьба ЮАР против режима апартеида похожа на политическую борьбу внутри Боливии. С 17 по 20 июля 2006 года делегация ЮАР во главе с председателем Эссопом Пахадом присутствовала в Боливии для налаживания сотрудничества и обмена опытом в отношении конституционных собраний, а также политики в области полезных ископаемых и энергетики.

Президент Эво Моралес снова посетил ЮАР во время чемпионата мира по футболу 2010 года, где встретился с вице-президентом страны Кгалемой Мотланте, чтобы обсудить укрепление торговых и дипломатических отношений.

Дипломатические представительства 
 Боливия имеет почётное консульство в Йоханнесбурге.
 ЮАР поддерживает полные дипломатические отношения с Боливией, но не имеет постоянного представительства в стране. Интересы ЮАР в Боливии представлены через посольство в перуанском городе Лиме.

Примечания 

ЮАР
Боливия